Chaulieu puede referirse a: 

 Chaulieu, comuna francesa situada en Mancha.
 Guillaume Amfrye de Chaulieu, poeta francés conocido simplemente como Chaulieu.